Ирина Львовна Епифанова (род. 16 февраля 1970 года, Москва, РСФСР, СССР) — российская рок-певица, актриса. Наиболее известна по своему участию в группе «Браво» (солистка), работе с Максимом Фадеевым и дуэтами с Борисом Моисеевым, Владимиром Цветаевым. Актриса Государственного театра киноактера.

Биография и карьера 
Родилась 16 февраля 1970 года в Москве. В 1992 году окончила Тамбовское училище культуры по классу трубы. Брала частные уроки вокала.

В 1988 году работала в группе «Линкор Кибадади», а с 1989-го — в молодёжном центре «Искра».

Училась в ГИТИСе (курс Юрия Авшарова). По образованию — актёр эстрады.

Телевизионный дебют Епифановой состоялся в 1990 году на московском отборочном туре конкурса молодых исполнителей «Юрмала-90» с песней «Тоска» А. Поберея. Участвовала в конкурсах: «Ялта-90» (III премия и приз зрительских симпатий), «Ступень к Парнасу» (1992), «Гардемарины эстрады» (1993, диплом). На фестивале «Юрмала-90» её заметил Евгений Хавтан и тут же пригласил в группу «Браво». В начале 1990 года Ирина становится солисткой группы. Сотрудничество с группой, однако, оборвалось столь же внезапно, сколь и началось, поскольку Ирине «сверху» намекнули: или ты выбираешь работу в «Браво», или — участие в конкурсе «Юрмала-Ялта 90» и джазовую классику. Ирина выбрала второе, однако, по её словам, «Браво» она всё равно бы покинула, «потому что плясать под дудку Жанны Хасановны и петь её песни не собиралась». Две песни, которые Епифанова исполнила в составе «Браво» — «Джамайка» и «Красный свет» — вышли на диске группы «Песни разных лет».

После ухода из «Браво» Ирина Епифанова активно гастролировала по стране, а затем создала группу «Шейк», с которой исполняла песни в стиле грандж. Их соседями по репетиционной базе стала пост-панк группа Матросская Тишина, с лидером которой Германом Дижечко  было записано несколько песен на которые снял клипы их общий друг Олег Флянгольц. Эти песни легли в основу альбома Поезд "Дружба" вышедшего в 2022 г.

Особенно хорошо Епифановой удавались классические романсы и народные песни — в 1991 году именно за них она была приглашена в сборную программу «Борис Моисеев и его леди». Среди исполняемых Епифановой номеров была и знаменитая «Серенада» Шуберта. К 1995 году «Шейк» был распущен, а вскоре произошло расставание и с Моисеевым — Ирина Епифанова наконец начала работать над первым сольным альбомом, для которого записала музыку в разных стилях — блюз, джаз, поп-рок, главный акцент делая на красоту и изящество мелодий и аранжировок..

В 1997 году вышла замуж и на некоторое время отошла от музыки, однако уже через год давала концерты в клубах.

Дебютный альбом «Дорога домой» певица выпустила в 1999 году. Часть песен ей написал муж — Михаил Кудеяров. Альбом был высоко оценён её коллегами, в том числе Евгением Хавтаном.

Сыграла роль Фелиции Гэбриэл в мюзикле «Иствикские ведьмы» (англ.).
На сегодняшний день Ирина Львовна преподаёт вокал в Московском техническом университете связи и информатики.

Дискография

Синглы

Рок-проект Shake! (1992—1994) 
 Сам поймай
 Good night
 Осень
 I have a man
 Golden eyes (I)
 Golden eyes (II)
 Leave Me Alone

Альбом «Дорога домой» [1999]

Альбом «Neo Romance» (2002) 
Проект Сosmos Sound Club
 Черные глаза
 Утомленное солнце
 Не уходи
 Белыя, бледныя
 Утро туманное...
 Сомнение
 Я ехала домой
 Звезды на небе
 Я ехала домой (Light D’n’B Remix)
 Сны кораблей

Поезд «Дружба» (Памяти Германа Дижечко) (2022) 
«Дружба» — это альбом на стихи легендарного фронтмена «Матросской Тишины» — Германа Дижечко, в исполнении Ирины Епифановой и музыкантов групп Матросская Тишина (Александр Рогачёв), Вежливого Отказа (Максим Трефан) и гитариста групп Red Elvises, Мистер Твистер, Frogman (Юрий Кривошеин).
 Whisper of my jealousy
 Поезд «Дружба» (Геннадий и Надя Рассвет)
 Не Уходи
 Я — Антарктида! (Оригинальная версия)
 Я — Антарктида! (Вокализ версия)

Видеоклипы

Дуэты

Примечания 

Певцы и певицы России
Браво
Музыканты по алфавиту
Выпускники факультета эстрадного искусства ГИТИСа